Mužská dvouhra Rio Open 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do singlové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu z roku 2020 byl chilský tenista Chilan Cristian Garín, kterého na úvod vyřadil Argentinec Facundo Bagnis.

Vítězem se stal sedmý nasazený nasazený Španěl Carlos Alcaraz, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou trojku a světovou čtrnáctku Diega Schwartzmana po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na Croatia Open Umag 2021 představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Již jako 16letý vyhrál Alcaraz na Rio Open 2019 svůj první zápas v rámci túry ATP. Trofej z roku 2022 znamenala, že se v 18 letech stal nejmladším šampionem dvouhry v kategorii ATP Tour 500 hrané od sezóny 2009. Bodový zisk jej poprvé v kariéře posunul do elitní světové dvacítky, kterou po skončení uzavíral.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2022
ATP Tour 2022